Taufiq oder Tawfiq () ist der Name
 des amerikanischen Schauspielers Hisham Tawfiq (* 1970)
 des ägyptischen Khediven Tawfiq (1852–1892)
 des syrischen Schriftstellers Suleman Taufiq (* 1953)
 des ägyptischen Schriftstellers Taufiq al-Hakim (1898–1987)
 des jordanischen Politikers Tawfiq Abu l-Huda (1894–1956)
 des irakischen Politikers Tawfiq as-Suwaidi (1892–1968)
 des kurdischen Schriftstellers Taufiq Wahby (1891–1984)
 des algerischen Leichtathleten Taoufik Makhloufi (* 1988)

Siehe auch:
 Port Taufiq, Hafenhalbinsel bei Sues in Ägypten
 Towfiq, persischsprachige satirische Wochenzeitschrift 
 Taufik